Sikorsky steht für:
 Sikorsky Aircraft, US-amerikanisches Unternehmen 
 (10090) Sikorsky, Asteroid des Hauptgürtels
 Sikorsky (Mondkrater)
 Sikorski, polnischer Familienname